Rio Jacaré ist der Name folgender Flüsse in Brasilien:

 Rio Jacaré (Rio das Cinzas), rechter Nebenfluss des Rio das Cinzas im Bundesstaat Paraná
 Rio Jacaré, Oberlauf des Rio do Salto, linker Nebenfluss des Tibaji im Bundesstaat Paraná
 Rio Jacaré (Rio Grande), rechter Nebenfluss des Rio Grande im Bundesstaat Minas Gerais